<table class="infobox" style="width: 28em; text-align: left; font-size: 90%;" cellspacing="2">
Gymnasium de la U.N.T.
  Discóbolo del Gymnasium
Fundación
17 de febrero de 1948
</tr>Comienzo de Actividades
3 de mayo de 1948
Número de Estudiantes
547
Apodo(s)
"Gymnas"; La "G" 
Directora
Dra. Sandra Liliana Mansilla
Vicedirector
Prof. Luis Ernesto Allier (h)
Título
Bachiller con orientación en Humanidades y
Ciencias Sociales
Localización:
- País
 Argentina
- Provincia
 Tucumán
Dirección
25 de mayo 621San Miguel de Tucumán
Teléfono
(+54-381) 4215375 / 4220629
Dependencia
Universidad Nacional de Tucumán
Financiamiento
Estatal</table>
El Gymnasium es un colegio de educación mixta preuniversitario perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán, Argentina. Se caracteriza por su orientación humanista, por el uso de un sistema de autodisciplina y de un régimen de tutorías.

El Gymnasium está orientado para preparar a sus alumnos para la vida universitaria, pero también va más allá del sistema académico; los soportes de esta educación son principalmente el sistema de tutoría estudiantil o de profesores, y organismos organizativos como el Centro de Estudiantes, la Junta de Representantes o el Consejo Asesor Interno, que permiten a los alumnos adquirir habilidades de organización, de convivencia y una amplia visión humana y democrática. En este colegio surgieron populares tradiciones, las cuales se expandieron a la gran mayoría de los colegios secundarios de la ciudad, como los Campamentos (1948), Giras de estudio (1950), publicación propia (El Chasqui, 1951), la Semana de festejos (1957), etc.

El colegio se rige por la Ley de Educación Superior (Nro. 24521). El plan de estudios cuenta de 3 ciclos: el ciclo Preparatorio (I y II preparatorio), el ciclo Básico (1.º, 2.º y 3.º año) y el ciclo Superior (4.º, 5.º y 6.º año). Los alumnos ingresan a Primero Preparatorio (equivalente a quinto grado) a los 9 o 10 años y egresan a los 17 o 18 con el título de Bachiller Superior Humanista.

Equivalencias de cursos

Historia 
En 1947, al rector de la UNT, Horacio Raúl Descole, le preocupaba la deficiencia de las escuelas medias, que no preparaban debidamente a sus alumnos para la vida universitaria. Así que encomendó al decano de la Facultad de Ciencias Culturales y Artes, Guido P. Parpagnoli, la creación de una comisión especial para estudiar la creación de un nuevo colegio, que dependería de esa facultad. La comisión estaba formada por Parpagnoli, Guillermo Rohmeder, Raúl Alberto Piérola, José Würschmidt, Ernesto Mantz, Jack Rush, Clemente Hernando Balmori y Roger Pierre Labrousse. Ellos presentaron un informe al Rector, quien resolvió fundar la institución el 17 de febrero de 1948.

El experimento del Gymnasium, (que en latín significa tanto gimnasio como «escuela filosófica») estaba basado en los métodos de los institutos europeos de avanzada. Por entonces, en Alemania e Italia eran muy frecuentes los colegios de varones, con profesores con dedicación exclusiva, muy bien pagados y con un nivel de enseñanza superior. Estos conceptos fueron estudiados por la comisión y volcados en el reglamento inicial, remarcando el pensamiento humanista sobre el meramente técnico y enciclopedista. Además, la consigna era formar a los alumnos tanto en el conocimiento universal y abstracto como en el regional y cotidiano. Con estas ideas en mente se fundó el Gymnasium.

El acta de fundación del colegio se firmó el 17 de febrero de 1948 en la Facultad de Ciencias Culturales y Artes, pero los profesores no fueron elegidos hasta el 1 de mayo de ese año, pero por ser sábado ese día, las clases empezaron el lunes 3 de mayo. Por la falta de un local para la instalación del Gymnasium se iniciaron las clases en la Escuela Normal J. B. Alberdi, en cuatro aulas y dos salas prestadas. En ese momento ingresaron tres cursos, correspondientes a I y II preparatorio, y primer año, con un total de 103 jóvenes inscriptos. A finales de 1948 se alquiló un edificio en la calle San Martín al 850 (antigua redacción del diario «El Trópico»), donde comenzó a funcionar el colegio, abandonando las aulas de la Escuela Normal. En el primer año, el director organizador fue Raúl Alberto Piérola, hasta entonces titular del Instituto de Pedagogía.

Los profesores provenían de distintas regiones del país y de otras naciones. Esto se debió tanto al excelente presupuesto asignado a la educación, como a la inmigración producida por la Segunda Guerra Mundial.Los docentes eran de dedicación exclusiva (full-time) y tenían libertad en la elección de sus métodos y procedimientos, siempre que no contrariaran al espíritu y las exigencias de la organización gymnasista.

Unos años más tarde, ante el mal estado del local de la calle San Martín, el colegio debió funcionar dividido en dos partes: los ciclos Preparatorios y Básico en el departamento de Educación Física y el resto permaneció en el deteriorado edificio. En el departamento de Educación Física se dictaban clases en un aula del edificio principal, que fue separada con paredes de aglomerado para dictar clases a los tres cursos. A comienzos de 1953, el Gymnasium se trasladó a su local propio, comprado por la Universidad, en la calle 25 de mayo. Era una casona vieja, con patio central rodeado de habitaciones, que luego fue remodelada para hacer una cancha y más aulas.

Directores del Gymnasium

Línea de Tiempo 

Directores y duración en sus cargos.

Tutorías 
Las tutorías existen en el colegio desde 1948 y hay dos tipos de ellas, la tutoría estudiantil ejercida por los alumnos de 5º año, y la tutoría docente ejercida por un profesor.

Tutoría estudiantil 
La tutoría estudiantil es uno de los pilares principales que sostiene al Gymnasium en cuanto a sus tradiciones, ya que gracias a ella se transmiten de generación en generación. Los encargados de realizar esta labor son los alumnos de 5° año del ciclo superior, quienes individualmente, eligen un curso a tutoriar a fines del 4° año. Los cursos pupilos son desde I preparatorio hasta 3° año. Tanto como para otras actividades, como para la tutoría estudiantil en particular, se toma cada curso como uno sólo, sin distinción de divisiones entre A y B. Las funciones de los tutores estudiantiles son básicamente transmitir las tradiciones del Gymnasium, enseñando y fomentando las distintas actividades del colegio; y dentro de cada curso en particular, mejorar la convivencia entre los integrantes del curso pupilo, ayudar en el proceso de adaptación al colegio de los alumnos más pequeños, servir de soporte, aconsejar, proteger, expandir su visión acerca del Gymnasium e integrarlos al mismo, brindar apoyo emocional y resolver problemas que surjan, entre muchas otras. Para un óptimo desarrollo de esta actividad, los alumnos tutores son capacitados y aconsejados permanentemente por el gabinete psicopedagógico de la institución.
4º año del ciclo superior ya no posee tutores estudiantiles, porque se considera que han obtenido el apoyo y las experiencias necesarias de sus tutores para desempeñarse por su cuenta en el ámbito colegial y prepararse para asumir la tutoría del colegio el año siguiente. No es obligatorio ser tutor estudiantil.

Tutoría docente 
La tutoría docente es ejercida, como indica su nombre, por un profesor, el cual es elegido por los propios alumnos mediante votación. Cada división de todos los cursos del colegio tienen un docente de la institución que se desempeña como su tutor. El profesor tutor principalmente trata problemas y representan a sus tutoriados frente a los padres de los alumnos, los demás profesores y autoridades del colegio; pero también trata con sus pupilos (alumnos), en conjunto con los tutores estudiantiles. Los tutores profesores también organizan las giras de estudio con colaboración de los estudiantes.

El Centro de Estudiantes Colegio Gymnasium 
El C.E.C.G. (Centro de Estudiantes Colegio Gymnasium) es una entidad que engloba a todos los alumnos del Gymnasium de la U.N.T. Es una organización apartidaria, integrada y manejada únicamente por los estudiantes, que se encarga tanto de organizar actividades, como de defender los derechos de los alumnos (representación gremial) y atender los problemas que aquejan a ciertos sectores del colegio. El C.E.C.G. se rige por su propio Estatuto. La máxima autoridad del mismo es la Asamblea General de Alumnos. Es manejado por su Comisión Directiva, que está integrada por:

 Cúpula Presidencial, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario General.
 Secretaría de Asuntos Internos, compuesta por un Secretario, Subsecretario y un Secretario de Actas.
 Secretaría de Tutoría, compuesta por un Secretario y Subsecretario.
 Secretaría de Tesorería, compuesta por un Secretario y Subsecretario.
 Secretaria de Cultura, compuesta por un Secretario y Subsecretario.
 Secretaría de Relaciones Externas, compuesta por un Secretario y Subsecretario.
 Departamento de Prensa y Propaganda, compuesto por un Jefe, Sub-jefe y Director de Chasqui.
 Secretaría de Deportes, compuesta por un Secretario y Subsecretario.

Cada secretaría tiene un número variable de colaboradores voluntarios. En reuniones semanales, se plantean los problemas del colegio y se toman decisiones respecto al accionar del Centro. La Comisión Directiva tiene incidencias directas sobre la Semana del Colegio (Organizada por la Secretaría de Relaciones Externas), el Octubre Cultural (Organizado por la Secretaría de Cultura), el Chasqui (Redactado por El Departamento de Prensa y Propaganda) así como también en otras actividades extra-aúlicas como jornadas, convivencias, etc. . El C.E.C.G. consta de un cuerpo paralelo a la Comisión Directiva: La Junta de Representantes, donde cada curso del colegio tiene sus representantes elegidos democráticamente (Cuatro Delegados por curso, es decir, Dos por División).

Las elecciones de la Comisión Directiva 
Sus miembros se eligen en elecciones democráticas, con campaña electoral y debate. Puede postularse cualquier alumno que lo desee. El proceso está regulado por una Junta Electoral cuyos miembros son elegidos por todo el colegio y no pueden ser candidatos. Las elecciones son secretas y obligatorias, la votación no es por lista sino por candidato, por lo que generalmente la Comisión Directiva está formada por miembros de varias listas.

La Junta de Representantes 
Un órgano de soporte del C.E.C.G. es la junta de representantes. Allí participan cuatro delegados de cada curso (dos por división) y es en ese ámbito donde se discuten medidas relacionadas con los cursos entre sí. La Junta de Representantes se reúne semanalmente, al igual que la Comisión Directiva. Las reuniones, presididas por el Secretario General de la Comisión Directiva, se utilizan generalmente para pedir autorización para realizar trabajos de recaudación de fondos, denunciar cualquier movimiento que no cumpla con el vigente estatuto, etc. Una de sus funciones más importantes es transmitir lo que se discute y se decide en las reuniones de la Comisión Directiva a los cursos, ya que cada delegado es el representante de su curso ante la junta, debe informar las decisiones tomadas en la reunión, cualquier información que la comisión directiva desee transmitir, defender los intereses del curso presentar sus problemas, etc.

La sede 
La sede del C.E.C.G. es el espacio físico del colegio destinado para el C.E.C.G., con las sucesivas reformas edilicias del colegio su lugar fue variando. El Departamento de Prensa y Propaganda cuenta con otro espacio físico aparte; como así también la Secretaría de Deportes.

A partir del domingo 3 de mayo del año 2009, la actual sede del Centro de Estudiantes lleva el nombre, en su homenaje, de Pablo Mothe, un alumno de la promoción 2001-2008 del Colegio quién falleció el 17 de enero de 2009.

Ver también: Pagina del C.E.C.G.

Tradiciones

Giras de estudio 
Cada curso del colegio de los ciclos Básico y Superior realiza una gira de estudios obligatoria, consistente en un viaje de 7 hasta 25 días (dependiendo del curso) en el que todos los alumnos de cada curso, acompañados por dos adultos (profesores y/o no docentes), recorren una zona de la Argentina. Estos viajes se realizan desde la fundación del colegio, pero oficialmente organizados desde 1950. El actual plan de giras establece qué región recorre cada curso:

Ciclo básico 
 año: Sierras Pampeanas, provincias de:
 Catamarca
 La Rioja

2.º año: Noroeste, provincias de:
 Salta
 Jujuy
 , para visitar la localidad de Villazón.

 año: Cuyo, provincias de:
 Córdoba
 Mendoza
 San Juan
 , para visitar las ciudades de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Isla Negra

Ciclo superior 
4.º año: Mesopotamia, provincias de:
 Chaco
 Santa Fe
 Entre Ríos
 Corrientes
 Misiones
 , para visitar las Cataratas del Iguazú del lado brasilero y la localidad de Foz do Iguaçu
 , para visitar la localidad de Ciudad del Este.

5.º año: Centro argentino, provincias de:
 Santa Fe
 La Pampa
 Buenos Aires
 Ciudad de Buenos Aires
 Chubut

6.º año: Patagonia, provincias de:
 Neuquén
 Río Negro
 Chubut
 Santa Cruz
 Tierra del Fuego

La Semana 
Una de las tradiciones más importantes y difundidas por el colegio. Se podría decir que es la actividad en la que la comisión directiva pone más empeño en organizar y defender. La primera semana se llevó a cabo en el año 1957, por iniciativa de los egresados de ese año. Posteriormente esta tradición se difundió en la mayoría de los colegios secundarios de San Miguel de Tucumán. La Semana del colegio consiste en una semana de festejos, organizada con el objetivo de celebrar el aniversario del primer día de clases del colegio, el 3 de mayo. En la misma no se dan clases y se realizan diversas actividades deportivas, recreativas y culturales. Se divide en semana interna, realizada a la mañana y sólo para los alumnos, y semana externa, realizada a la tarde y noche, para el público en general.

El Copetín 
Es la fiesta de cumpleaños del colegio, organizada por 4º año, que se lleva a cabo el fin de semana antes del comienzo de la semana, generalmente el 3 de mayo, o una fecha aproximada. Es una cena de la que participan profesores, alumnos, no docentes y directivos, precedida por una obra teatral producida por los alumnos organizadores, y con un posterior espectáculo como show de magia o números musicales.

La Semana Interna 
En la semana interna se organizan distintos juegos y espectáculos para la gente del colegio. Además cada curso organiza una actividad aparte para contribuir a la semana y recaudar fondos económicos para sus respectivas giras, emprendimientos extraescolares, u otras actividades consensuadas previamente por cada curso. Existen dentro de la semana interna, ciertas actividades tradicionales:

 La presentación de la semana interna: es una obra de teatro montada por los alumnos de 3º año, durante el primer día de la semana, en la que se trata de expresar el espíritu y la actualidad de la semana, con el fin de incentivar la participación de los alumnos en la semana de festejos.

 El partido inicial: es un partido de fútbol entre los cursos de I° y II°  preparatorio que sucede en el primer día.

 El «mate»: es el desayuno de todo el colegio en el que se sirve mate cocido y tortillas. Se realiza todas las mañanas, y también por las tardes.

 El «Inter-tribus»: es un torneo en el que participa todo el colegio, dividido en cuatro tribus (negra, blanca, azul y roja). Las tribus compiten en diferentes juegos de destreza, habilidades y creatividad, por los que obtienen puntos según la competencia. Gana la tribu que más puntos junta al final de la semana.

 La «Hamburgueseada»: de la que participan todos los alumnos, se realiza en el último mediodía de la semana, posteriormente se realiza un último torneo deportivo.

La Semana externa 
En la semana externa se brindan espectáculos para la gente ajena al colegio. Desde la tarde se organizan torneos intercolegiales de fútbol, vóley, básquet, tocata, hockey, etc. Es un ambiente de recreación para los jóvenes en general, con actividades variadas como eventos culturales, presentaciones artísticas, fiestas, espectáculos musicales y baile.

Durante la noche los eventos tradicionales son:

 La presentación de la semana Externa: es una obra de teatro montada por los alumnos de 5º año en la que se pretende mostrar a la gente de una manera humorística y sarcástica lo que es el colegio y como se relaciona con la sociedad.

 El Bautismo: es un rito iniciativo a los alumnos de I preparatorio organizado por 6º año, y simboliza el acto de bienvenida al colegio. Consiste en una obra satírica y un posterior juramento de lealtad al colegio y a lo que representa; luego, los alumnos de 6° año cortan el pelo, pintan y ensucian a los ingresantes, haciéndolos pasar por agua sucia, simbolizando el acto del bautismo.

 La Sátira: es una obra de teatro en la cual se parodia a los profesores del colegio, con filosas ironías. Si bien se da durante la semana externa, es de carácter íntimo de la comunidad gymnasista.

Ver también: Semanas de los colegios

El Chasqui 
El Chasqui es la revista del colegio, editada y redactada por el Departamento de Prensa y Propaganda del C.E.C.G., donde los alumnos expresan sus pensamientos por medio de artículos. Generalmente se publica por lo menos una edición por año. Se empezó a publicar en el año 1951. El nombre de «Chasqui» proviene de los mensajeros llamados chasquis que debían correr pistas, en donde, en cierto punto lo esperaba otro corredor, que debía estar preparado para tomar su mensaje verbal y salir rápidamente hasta el otro puesto de guardia y repetir el proceso. Se bautizó a la revista como chasqui ya que en las primeras ediciones se vendían pocos ejemplares y la mayoría de los artículos se transmitían en forma verbal a través de los alumnos, casi el mismo proceso que el de los chasquis.

El Chécale 
Este canto se pone en práctica luego de algún acto conmemorativo relevante para los alumnos, como partidos ganados en actividades deportivas o al finalizar algún acto como campamentos, juego del zorro, obras de teatro, bautismo, etc. 

"¡Chécale, que chécale!
¡que chin, chon, chun!
¡le que púmbale, que pumbale!
¡que pim, pom, pum!
¡le que chécale, que púmbale!
¡que ra-ra-ra!
¡Gymnasium ra!"
"Zorro (o zombi, depende de quien lo cante) ra!

Campamentos 

Uno de los grandes eventos del colegio, de valor tanto organizativo como emocional, es el campamento anual. Es una actividad curricular realizada generalmente al final del ciclo lectivo, en noviembre o diciembre, organizada por los alumnos de 6º año, quienes durante todo el año trabajan intensivamente para poder realizarlo. Esto implica una gran cantidad de trabajo y organización, ya que todo debe ser preparado para que 500 jóvenes convivan en medio del monte tucumano totalmente alejados de la ciudad. El campamento, como lo dice Germán Torrens, profesor y médico deportólogo comprometido con las actividades del colegio, en su "Descripción de un ensayo de gobierno estudiantil en campamento": "es como un pequeño mundo que gobiernan los estudiantes, ayudándose entre ellos y organizándose de tal manera de que todos hagan su constante aporte para el correcto funcionamiento del mismo y disfruten del contacto con la naturaleza. Para el óptimo desarrollo del campamento, cada curso tiene asignada una tarea diaria que va rotando constantemente (recolección de agua, leña, limpieza, guardia, armado y realización del fogón, etc) y trabajos fijos como el armado de las canchas, la elaboración del mástil, etc."

En el campamento se organizan constantemente juegos, obras de teatro, fogones y eventos deportivos y muchas actividades que divierten a los alumnos y promueven la convivencia. También en el campamento hay grandes eventos y juegos tradicionales que se realizan anualmente:

La Caminata: es una tarde organizada por 5º año, en la que todo el campamento, menos 6º año, realiza una caminata hacia un lugar apartado en el que se realizan juegos deportivos, de preguntas y respuestas, concursos de talentos, entre muchos otros. El premio para los ganadores de cada juego es un llavero con el logo de la caminata.

El Juego del Zorro: este juego es un ícono para la mayoría de los gymnasistas, y el de mayor importancia durante el campamento. Es una de las actividades que más han perdurado en la historia del colegio, aunque con muchos cambios durante el transcurso del tiempo. Definido antiguamente como un "juego de astucia y sagacidad", es en la actualidad un juego de astucia, agilidad y roce. En el mismo, el curso organizador (el último), elige (con antelación al campamento) por Zorro al que consideren mejor compañero, seguidos de otros tres, llamados Zorrinos. La identidad de los cuatro es desconocida para el resto de los alumnos. El juego dura todo el campamento y consiste en que cada curso debe averiguar y sostener con pruebas la identidad del Zorro. Para esto se organizan "apariciones" durante el campamento, en las cuales el Zorro y los tres Zorrinos aparecen sorpresivamente, usando trajes característicos y capuchas. Cada aparición dura aproximadamente entre 30 segundos y 2 minutos y son anunciadas con una bomba de estruendo. Para impedir que el colegio logre develar la identidad durante las apariciones, el resto del curso organizador forma la llamada "defensa", cuyo trabajo es atrapar y entorpecer a los demás alumnos. Una vez que un curso sabe la identidad del Zorro y tiene pruebas que la sostengan, se puede hacer una acusación. Esta acusación es llevada a un "juicio", donde un jurado de confianza determina la veracidad de las pruebas y testimonios; si el jurado da la razón al curso demandante y la identidad del Zorro coincide con la expuesta en el juicio, este curso gana. De lo contrario, si las pruebas no son suficientes o veraces, o no coincide la identidad acusada con la verdadera, el curso organizador da por ganado el juego. También se da por ganado para el último si no hay ninguna acusación y por ende, ningún juicio. A lo largo de la historia, muy pocas veces se ha logrado desencapuchar al Zorro durante una aparición. Y a pesar de ser un juego entretenido, puede ser hasta cierto punto peligroso; durante la persecución del Zorro y de los Zorrinos, a la cual asisten casi todos los alumnos del colegio, puede haber heridos, por lo que a veces se llega un profesor para advertir sobre cómo se encuentra el "carácter" del juego en ese año. Se ha llegado a situaciones en las que hasta amenazaron con cancelar el juego por todo el campamento.

El Desencapuchamiento del Zorro: sucede el último día y después del juicio del Zorro. Sexto año, durante una ceremonia, revela la identidad de los cuatro trajes (llamados así por sus trajes característicos), el Zorro y sus tres Zorrinos. Este acto determina (si hubo juicio) quién gana el Juego del Zorro, pero además es una emotiva despedida del curso que egresa y el resto del colegio. A partir del campamento Puanka Sonko 2019 el desencapuchamiento se realiza dentro de la Navidad Anticipada.

La Navidad Anticipada: es un evento realizado en la última noche de campamento, organizado por 4º año, que consiste en una obra realizada por los organizadores, una cena de todo el colegio y una ceremonia en la que se despide al 6º año que egresa. En este festejo los miembros del curso bajan por una escalera cantando una canción (el "Cuando se ve") que describe a las personalidades de los alumnos. La escalera, cavada en el suelo, consta de ocho escalones que representan los ocho años pasados en el colegio. A partir de la Navidad Anticipada del campamento "Puanka Sonko" 2019, el Zorro y los Zorrinos revelan su identidad durante el "Cuando se ve".

Lista de campamentos realizados

Egresados notables 
Said, Gustavo Hernán (GHS), distinguido artista en el ambiente under tucumano, creador de un personaje llamando "Bataraza".
Juan Pablo Lichtmajer, ministro de educación de la provincia de Tucumán.
Gerardo Vallejo, cineasta.
Miguel Ángel Estrella, pianista.
Pablo Fontdevila, físico, exdiputado nacional durante los años 1999-2003.
Alberto Calliera, conocido humorista de la provincia de Tucumán.
Facundo Pérez Castro, futbolista retirado argentino.
Alberto García Ferré, director de la Escuela de Cine de Cuba, escritor.
Ezequiel Raduzky, director de cine.
Pablo Agustín Toscano, director de cine.
Juan "Popi" Quintero, músico.
 Leonardo Franco, doctor en Física e investigador.
Álvaro Galindo, jugador de rugby profesional y Puma.
Dr. Emilio Francisco José Gnesi Lippi, juez camarista de la Corte Suprema de Tucumán, y notable deportista y dirigente del rugby y del hockey del Club Universitarios cuya cancha lleva su nombre. Fallecido en Bs. As. en noviembre de 2001.
Juan Manuel Victoria, referente de Educación Rural y fundador de la primera Escuela Secundaria de difícil acceso en la provincia de Tucumán.
 Miguel Fiol, jugador de Hockey Amateur, mejor arquero Juniors Argentina 2013.
Franco Pizzicanella, futbolista, arquero de Club Atlético Tucumán.
 Matías Fernández, especialista en Marketing.
José A. Apud, médico psiquiatra, director clínico de la "Clinical Brain Disorders Branch" del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de América; exprofesor adjunto de Farmacología, Universidad de Buenos Aires; profesor clínico de Psiquiatría, Universidad de George Washington y profesor adjunto de Neurociencias, Universidad de Georgetown de los Estados Unidos de América; Fellow de la Royal Society of Medicine, Reino Unido.

 Ariel Gustavo Guzmán, médico cirujano otorrinolaringólogo de la provincia de Tucumán. Miembro activo de la American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (Academia Norteamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello).
 Gerardo Blumenkrantz, docente en The City College of New York, Creative Track Director at new Master's in Branding + Integrated Communications (BIC) at The City College of NY/CUNY.
 Martín Dzienczarski, periodista y bloguero. El 14 de febrero de 2018, a través de la red latinoamericana de periodistas judiciales "Cosecha Roja", publicó un artículo en donde relató la dura experiencia que había sufrido en sus años de colegio, por los años 2000, 2002 y 2003, acusando a un profesor de haberlo abusado sexualmente en más de una ocasión. Al día de la fecha, dicho profesor todavía enseñaba en el Gymnasium. Estos hechos generaron conmoción en la población tucumana, y en la UNT, por lo que se tomaron medidas cautelares al respecto.

Alumnos víctimas de genocidio de la dictadura cívico-militar (1976-1983) 
Durante la última dictadura militar, el Gymnasium fue tomado como una amenaza y foco subversivo para el gobierno militar, debido a su postura ideológica y su carácter democrático. Durante esta época, al igual que la Universidad Nacional de Tucumán, la institución fue intervenida y los órganos democráticos colegiales fueron censurados o prohibidos. Varios alumnos fueron apresados, secuestrados, torturados y desaparecidos. Entre ellos:

 Ricardo Daniel Somaini: Desapareció el 22/4/77 en San Miguel de Tucumán. Tenía 23 años. Promoción 1973. Fue visto en el C.C.D "Jefatura de la Policía" en 1977. Era publicista y miembro del Sindicato de Publicidad. "Estuve con Ricardo, su novia, y la mía (Eugenia, mi actual esposa) en el parque 9 de Julio, una semana antes de su desaparición. Era una noche del sábado y nos sentamos en un banco a charlar cualquier cosa hasta que nos enfrascamos a discutir sobre la vida extraterreste... Ricardo aseveraba que nos visitaban, pero yo sostenía que eran charlatenerías sin rigor científico... Y su posición era muy extraña a la personalidad que yo atribuía en él... Ricardo era muy moderado, sobresaliente en el estudio, ordenado y de una responsabilidad envidiable, cualidades contrastantes con las mías, y que deseaba imitarle en mi intimidad... Hoy vi su rostro después de más de 25 años... Y simplemente quería compartir ese instante transcurrido en su memoria" -Jorge Dietrich - Promoción 1973.
 Ricardo Luis Salinas: Desapareció el 7/1/77 en San Salvador de Jujuy. Tenía 24 años. Fue visto en el C.C.D "Jefatura de Policía" en 1977. Era carpintero y militaba en el PRT. Sus restos fueron hallados en el ex Arsenal Miguel Azcuénaga en 2012. El 7 de enero de 1977, Silvana Parrile de Salinas y su esposo Ricardo Salinas fueron detenidos en la vía pública de San Salvador de Jujuy, por hombres pertenecientes a las fuerzas de seguridad de dicha provincia. El 12 de enero de 1977 fueron llevados al penal de Jujuy, para luego ser entregado al cabo 1.º Erasmo Mendoza del Centro de Operaciones Policiales, con todas sus pertenencias. Posteriormente fueron trasladados a la Jefatura de Policía de la provincia de Tucumán (febrero del '77) e donde fueron torturados. El 23 de agosto de 2012 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos en el ex Arsenal Miguel de Azcuenaga.
 Gustavo Raúl Santillán: Desapareció el 22/4/77 en Marcos Paz Y.B. Tucumán. Tenía 22 años. Promoción 1972. Fue visto en el C.C.D "Jefatura de Policía" en 1977. Era empleado municipal, militó en el GET y la Juventud Peronista. Fue presidente del Club Colegial. Estudió Educación física en la EUDEF, historia en la facultad de Filosofía y Letras y en 1977, inició la carrera de Ingeniería Eléctrica en la UTN. En el mismo período trabajó en la secretaría de deportes de la municipalidad de San Miguel de Tucumán como profesor de educación física en jardines de infantes. Se casó a los 20 años y tuvo una hija. Militó en el Grupo Evolución Tucumán y luego en la Juventud Peronista. La noche del 22 de abril de 1977 mientras cuidaba a su hija junto a su esposa, dos autos se estacionaron frente a su casa, un grupo de encapuchados lo rodearon y lo secuestraron. Estuvo detenido en la Jefatura de Policía, se cree que fue ejecutado en Arsenales.
 Hernán Eugenio González: Desapareció el 17/9/76 en el Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán. Tenía 21 años. Fue visto en el C.C.D "ex Arsenal Miguel de Azcuénaga" en 1976. Era estudiante de Medicina. Sus restos fueron hallados en el "Pozo de Vargas" el año 2014. Tenía 20 años, vivía en San Miguel de Tucumán y era estudiante universitario de medicina en la UNT. El 17 de septiembre de 1976, mientras concurría a Medicina de la UNT, fue secuestrado en los pasillos del Hospital Padilla por un grupo armado. Posteriormente fue trasladado al centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Sus restos fueron encontrados en el Pozo de Vargas e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2014. Causa (pág. 46).
 Claudio Herrera: Desapareció el 1/4/76 en Córdoba Capital. Tenía 19 años. Fue visto en el C.C.D "La Perla". Era estudiante y militaba en la Juventud Guevarista, ERP, y PRT. Claudio desapareció en dos ocasiones. Primero cuando fue secuestrado en San Miguel de Tucumán, cuando pertenecía a la Juventud Guevarista, fue liberado para luego ser secuestrado y desaparecido definitivamente en Córdoba. Al momento de su desaparición militaba en el PRT. Según un testimonio fue llevado a un Centro Clandestino de Detención "La Perla", y se cree que murió bajo tortura. Su hermana y su cuñada se encuentran desaparecidas. Su hermano y su cuñado fueron asesinados. El 1 de enero de 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó la desclasificación de los documentos del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino. Estos documentos revelaron una lista de colaboradores entre los cuales aparecía el nombre de Sergio Gustavo Tomsic, quien fue alumno de nuestro colegio. Informe (pág. 60).
 Horacio Marcelo Ponce: Desapareció el 22/4/77 en San Miguel de Tucumán. Tenía 24 años. Fue visto en el C.C.D "Jefatura de Policía". Era empleado y estudiante. Horacio fue secuestrado por la policía provincial el 24/6/1975. Fue torturado durante 48hs. en el C.C.D. "La Escuelita de Famaillá" y luego devuelto a su familia el 27/6/1975. Posteriormente en la madrugada del 22 de abril de 1977 sonó el timbre de la casa familiar, ubicada en Italia al 2000. Al abrir la puerta, había un grupo de personas con los rostros tapados con pañuelos. Ingresaron simulando que entregarían un paquete. Sin embargo, estaban armados y secuestraron a Horacio Marcelo Ponce. El mismo día que secuestraron a Gustavo Santillán y Ricardo Somaini. Fue destinado a la Jefatura de Policía Provincial de Tucumán, se cree que fue ejecutado en el mismo lugar. Su madre era Myrtha Raia.
 Víctor Hugo Redondo: Desapareció el 15/8/75 en San Miguel de Tucumán. Tenía 18 años. No fue visto en un C.C.D. Era estudiante y empleado de la Caja Popular de Ahorros.
 Víctor "El Mosca" Moreira: Desapareció el 11/4/77 en San Miguel de Tucumán. Tenía 23 años. Promoción 1972. Fue visto en el C.C.D "Jefatura de Policía" en 1977. Era estudiante y trabajaba en "Radio llamada". Militaba en la Juventud Peronista y en el GET (Grupo Evolución Tucumán).
 Eduardo Aníbal Serrano: Desaparecido el 26/10/76 en Capital Federal. Tenía 23 años. Promoción 1971. Fue visto en el C.C.D "ex Arsenal Miguel Azcuénaga". Estudiaba Historia y Filosofía en la UNT, en la cual presidente del Centro de Estudiantes. Se casó y tuvo una hija. En 1976 trabajaba en Buenos Aires, en un Instituto. Con el tiempo se supo que los dueños de este Instituto eran informantes de la Marina. El 26 de octubre, un amigo y compañero de trabajo lo llamó para encontrarse a tomar un café. Aquel llamado fue un operativo conjunto en donde fue secuestrado. Tiempo después se supo que estaba en el C.C.D Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán. Allí fue torturado hasta perder un ojo y un brazo. En julio de 1978 un militar le comunica a la familia que el expediente de Eduardo había desaparecido. Lo que significaba que lo habían trasladado a un centro de máxima seguridad, se cree que allí fue ejecutado.
 Hugo Silvio Macchi: Desapareció el 20/9/75 en San Miguel de Tucumán. Tenía 24 años. Se cree que fue asesinado el 1/1075. Apareció muerto el 8/10/75. Promoción 1968. Fue visto en el C.C.D "Escuelita de Famaillá". Era estudiante y militaba junto a Abel Herrera en el PRT. Pese a los esfuerzos de sus familias, nada se supo de él y Abel hasta el 8 de octubre de 1975 cuando el diario "La Gaceta" publicó una noticia diciendo que habían muerto en un "enfrentamiento". Se cree que ellos dos fueron asesinados tras ser torturados en el C.C.D. "La Escuelita" de Famaillá el 1 de octubre de 1975. Sus cuerpos fueron trasladados en helicóptero a San Miguel de Tucumán y arrojados desde el aire al Cementerio del Norte, y posteriormente devuelto a sus padres. Causa (pág. 158).
 Abel Herrera: Desapareció el 19/9/75 en San Miguel de Tucumán. Tenía 25 años. Se cree que fue asesinado el 1/10/75, apareció muerto el 8/10/75. Promoción 1968. Fue visto en el C.C.D "Escuelita de Famaillá". Era estudiante y militaba junto a Hugo Macchi en el PRT. Estudiaba en Ingeniería en la UNT. Abel fue secuestrado el 19/9/75. Pese a los esfuerzos de sus familias, nada se supo de él y Hugo hasta el 8 de octubre de 1975 cuando el diario "La Gaceta" publicó una noticia diciendo que habían muerto en un "enfrentamiento". Se cree que ellos dos fueron asesinados tras ser torturados en el C.C.D. "La Escuelita" de Famaillá el 1 de octubre de 1975. Sus cuerpos fueron trasladados en helicóptero a San Miguel de Tucumán y arrojados desde el aire al Cementerio del Norte, y posteriormente devuelto a sus padres. El hermano, hermana y esposa de Abel también fueron desaparecidos. Causa (pág. 158).
Julio "Lito" García
Carlos María Gallardo: Había sido detenido primero en 1975 y llevado al C.C.D. "La Escuelita" (Famaillá), en donde estuvo una docena de días. Luego, fue secuestrado en 1976 y alojado en el que funcionó en la Jefatura de Policía y allí su cautiverio se extendería hasta 1978. Estuvo más de tres meses allí hasta que una noche lo trasladaron y lo dejaron detrás del autódromo del Parque 9 de Julio. Inmediatamente después lo llevaron hasta una comisaría. Le dijeron que desde ahora estaría comunicado y luego lo llevaron a la cárcel de Villa Urquiza. Un año después, se enteraría de que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En 1978 fue liberado del penal de Sierra Chica (Buenos Aires). 
Luis Martinez Novillo: Intentaron secuestrarlo el 22/4/77 en Escobar, Buenos Aires. Fue asesinado el 22/4/77. Tenía 29 años. Promoción 1965. Militaba en la FAR/Comando Argentino Revolucionario Popular/OAP. Intentaron secuestrarlo el 22 de abril de 1977, en Escobar, provincia de Buenos Aires. Fue en su casa de la localidad de Belén (calle Mitre N° 1081/85). Estaba con su hija Jimena cuando escucharon gritos y disparos fuera de la casa, escondió a la niña en el baño y se enfrentó en un tiroteo del que resultó muerto. La madre de sus hijas y esposa de Luis, María Elida Morales fue secuestrada y posteriormente vista en el C.C.D "Campo de Mayo" antes de su asesinato, posiblemente en un "vuelo de la muerte". Sus hijas sufrieron al menos dos intentos de apropiación por parte de militares y finalmente fueron rescatadas por su abuela materna, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Salta. Caso (pág. 93, "caso n°36"). 
Alberto Simón Savransky: Desapareció el 17/2/75 en las Palomitas, Salta. Fue asesinado el 6/7/76. Tenía 28 años. Promoción 1965. Era Médico. Militaba en Montoneros. Sus restos fueron encontrados en la cercanía del paraje Palomitas. Alberto era un médico recién recibido, se encontraba trabajando en Salta, tenía una esposa y un hijo. Un 17 de febrero de 1975 él se encontraría con un amigo para ver un partido de basket, a la vuelta lo requisaron en un control policial, y lo detuvieron porque en su auto llevaba libros y revistas sobre el peronismo. Fue llevado al Penal de Villa Las Rosas, donde pasaría un año en el que lo absolvieron por las dos causas que tenía. El 6 de julio de 1976 él y 10 detenidos más iban a ser trasladados a Córdoba, al anochecer del mismo día el personal del Ejército, policías provinciales y federales, conjunto al Servicio Penitenciario, hicieron un operativo para el traslado donde se había ordenado no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos, estos fueron subidos a un camión que se trasladó hasta Palomitas, un paraje despoblado sobre la ruta 34, a unos 50 km hacia el sur de la ciudad de Salta. Allí fueron puestos en una fila y ejecutados, entre las 22 y las 22:30 del mismo día.
Carlos Sgandurra: Carlos nació en Córdoba el 25 de octubre de 1946. Estando detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Barrio San Martín de esa ciudad, fue asesinado el 28 de mayo de 1976, a la edad de 29 años. Había egresado en 1966 del Gymnasium Universitario de San Miguel de Tucumán e iniciado, dos años después, sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán. En 1971, continúa la carrera en la FAU de la Universidad Nacional de Córdoba, donde llega a cursar hasta el Nivel V en 1974. Era militante del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo). El 28 de mayo de 1976, al mediodía, los detenidos políticos Carlos Sgandurra y José Pucheta fueron sacados de la Unidad Penitenciaria N.º 1 por orden del General Juan Bautista Sasiaiñ. Les dijeron: "respiren hondo, que ya no van a volver más". Poco después, fueron fusilados en las inmediaciones del Chateau Carreras. Arquitectos que no fueron (pág. 122).

Caso Matías Ignacio Albornoz Piccinetti 
El 19 de mayo de 2017, alrededor del mediodía, en calle Santiago del Estero al 400, casi esquina con calle 25 de Mayo, se originó una pelea, de la que resultaron heridos dos compañeros del último año del Gymnasium. Uno de ellos recibió una cuchillada que le perforó el intestino delgado, y el otro, Matías Ignacio Albornoz Piccinetti, fue herido de muerte al recibir una puñalada en el corazón, al tratar de socorrer a un compañero que se encontraba inmerso en la pelea. Como resultado, Matías falleció a los 16 años en aquella noche, durante la víspera de su cumpleaños. El hecho sobresaltó a todos los tucumanos y fue motivo de momentos de reflexión (sobre todo en centros educativos y redes sociales) y de búsqueda de justicia, lo que generó una repercusión nacional. Fueron tres menores de edad, de 14, 15, y 16 años quienes participaron del enfrentamiento, y no pertenecían al Gymnasium, y declararon ser ellos las víctimas de la pelea. Sumado a esto, se viralizaron sus datos personales por Internet, incluidos nombres y apellidos, domicilios, y números de documento, lo que causó graves conflictos en las redes sociales. Los mismos fueron llevados al Instituto de Menores Julio Argentino Roca, en donde se corrieron sospechas de intrigas contra uno de ellos, que terminaron siendo negadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente quedaron en libertad, al ser menores de edad e inimputables por la misma razón. 

El 20 de mayo de 2017, cerca de 500 personas se congregaron en el edificio del Gymnasium para realizar una despedida, en donde se soltaron globos rojos y azules. El 26 de mayo, a una semana de su muerte, se realizó una marcha de silencio, a pedido de justicia, que partió desde el Poder Judicial (Avenida Sarmiento al 400) hasta la Plaza Independencia, en donde nuevamente se soltaron globos. Asistieron más de 2000 personas. Ese mismo año, en el Gymnasium, se colocó por nombre a una sala "Matías Albornoz Piccinetti". También el nombre del Octubre Cultural de ese año, fue denominado "XXXIV Octubre Cultural Matías Albornoz Piccinetti".

El 19 de mayo de 2018, a un año de la desgracia, se organizó un acto en el Gymnasium, y se realizó una marcha. La abuela de Matías, indignada, realizó un posteo en Facebook, denunciando la injusticia considerada, al solicitarse el sobreseimiento definitivo de los tres menores de edad.

Véase también 
 Universidad Nacional de Tucumán
 Escuelas Medias de la UNT
 Escuela de Bellas Artes UNT
 Instituto Técnico UNT
 Escuela Sarmiento UNT
 Semanas de los colegios

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Gymnasistas por el mundo
 Imagen satelital en Google Maps
 La wiki del Gymnasium
 Página comunidad Gymnasista
 Sitio oficial UNT:Gymnasium

Escuelas de Tucumán
San Miguel de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán